Universiade 2007 steht für:

 Sommer-Universiade 2007
 Winter-Universiade 2007